Dit is een lijst van planetoïden 46801-46900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
! colspan="4" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 46801-46900
|-
| (46801) - || 1998 KP29|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46802) - || 1998 KX30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46803) - || 1998 KL33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46804) - || 1998 KH34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46805) - || 1998 KX34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46806) - || 1998 KJ39|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46807) - || 1998 KT45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46808) - || 1998 KX45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46809) - || 1998 KD47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46810) - || 1998 KK47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46811) - || 1998 KY47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46812) - || 1998 KO64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46813) - || 1998 KQ64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46814) - || 1998 KS64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46815) - || 1998 MG3|| 21 juni 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (46816) - || 1998 MR13|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46817) - || 1998 MG16|| 24 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (46818) - || 1998 MZ24|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46819) - || 1998 MH27|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46820) - || 1998 MK28|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46821) - || 1998 MV31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46822) - || 1998 MQ32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46823) - || 1998 MN35|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (46824) Tambora || 1998 MT38|| 26 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (46825) - || 1998 OJ2|| 25 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (46826) - || 1998 OC7|| 28 juli 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46827) - || 1998 OJ7|| 28 juli 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46828) - || 1998 OU10|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (46829) McMahon || 1998 OS14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (46830) - || 1998 PU || 15 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (46831) - || 1998 QH || 17 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (46832) - || 1998 QQ1|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (46833) - || 1998 QB8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46834) - || 1998 QL11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46835) - || 1998 QR11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46836) - || 1998 QM12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46837) - || 1998 QB13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46838) - || 1998 QS13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46839) - || 1998 QB14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46840) - || 1998 QZ17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46841) - || 1998 QE19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46842) - || 1998 QK20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46843) - || 1998 QO22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46844) - || 1998 QW22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46845) - || 1998 QB24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46846) - || 1998 QN24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46847) - || 1998 QM26|| 25 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (46848) - || 1998 QQ35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46849) - || 1998 QD36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46850) - || 1998 QO37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46851) - || 1998 QN39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46852) - || 1998 QC41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46853) - || 1998 QC42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46854) - || 1998 QY42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46855) - || 1998 QR44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46856) - || 1998 QK45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46857) - || 1998 QN45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46858) - || 1998 QB50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46859) - || 1998 QB51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46860) - || 1998 QP60|| 27 augustus 1998 || L. Šarounová
|-
| (46861) - || 1998 QJ73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46862) - || 1998 QP74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46863) - || 1998 QE75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46864) - || 1998 QV86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46865) - || 1998 QZ86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46866) - || 1998 QW87|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46867) - || 1998 QN91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46868) - || 1998 QM93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46869) - || 1998 QC97|| 23 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (46870) - || 1998 QC100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46871) - || 1998 QF100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46872) - || 1998 QP101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46873) - || 1998 QZ101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46874) - || 1998 QC103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46875) - || 1998 QD104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46876) - || 1998 QV104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (46877) - || 1998 RU || 12 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (46878) - || 1998 RD4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46879) - || 1998 RZ4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46880) - || 1998 RC5|| 15 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (46881) - || 1998 RU5|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (46882) - || 1998 RL9|| 13 september 1998 || Spacewatch
|-
| (46883) - || 1998 RT15|| 1 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46884) - || 1998 RY16|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46885) - || 1998 RR18|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46886) - || 1998 RU29|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46887) - || 1998 RV29|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46888) - || 1998 RG37|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46889) - || 1998 RD43|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46890) - || 1998 RK48|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46891) - || 1998 RV50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46892) - || 1998 RJ51|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46893) - || 1998 RF52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46894) - || 1998 RG52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46895) - || 1998 RX52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46896) - || 1998 RR53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46897) - || 1998 RP55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46898) - || 1998 RW57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46899) - || 1998 RF60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46900) - || 1998 RG60|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten